Schib ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Schib (1898–1984),  Schweizer Historiker, Pädagoge sowie Politiker (FDP)
 Paul Schib (1901–1990), Schweizer Politiker (KVP)

Siehe auch:
 Schieb